18-я пехо́тная диви́зия — пехотное соединение в составе Российской императорской армии.

Штаб дивизии: Люблин. Входила в 14-й армейский корпус.

История дивизии

Формирование 
 05.02.1806 — 04.05.1806 — 9-я дивизия
04.05.1806 — 31.03.1811 — 10-я дивизия
31.03.1811 — 20.05.1820 — 10-я пехотная дивизия
 20.05.1820 — 10.07.1826 — 15-я пехотная дивизия
10.07.1826 — 22.08.1829 — 3-я бригада сводной дивизии 5-го пехотного корпуса
22.08.1829 — 21.04.1833 — 15-я пехотная дивизия
 21.04.1833 — 26.04.1835 — 12-я пехотная дивизия
 26.04.1835 — хх.хх.1918 — 18-я пехотная дивизия

Боевые действия 
Дивизия – участница Таневского сражения 18 – 25 июня 1915 г. и Люблин-Холмского сражения 9 - 22 июля 1915 г.

Состав дивизии 
 1-я бригада (Люблин)
 69-й пехотный Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк
 70-й пехотный Ряжский полк
 2-я бригада (Ивангород)
 71-й пехотный Белевский полк
 72-й пехотный Тульский полк
 18-я артиллерийская бригада (Ивангород)

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира. Должности начальника дивизии соответствовал чин генерал-лейтенанта, и при назначении на эту должность генерал-майоров они оставались командующими до момента своего производства в генерал-лейтенанты).

Начальники дивизии 
 11.05.1821 — 10.07.1826 — генерал-лейтенант генерал-адъютант барон Розен, Григорий Владимирович
30.08.1823 — 24.10.1824 — командующий генерал-майор Юшков, Александр Иванович
24.10.1824 — 10.07.1826 — командующий генерал-майор Штегеман, Христофор Осипович
10.07.1826 — 22.08.1829 — генерал-майор Штегеман, Христофор Осипович
22.08.1829 — 20.01.1830 — генерал-лейтенант Набоков, Иван Александрович
20.01.1830 — 04.10.1832 — генерал-майор (с 06.10.1831 генерал-лейтенант) Фриш, Матвей Карлович 
04.10.1832 — 12.02.1849 — генерал-майор (с 06.12.1833 генерал-лейтенант) Чебышёв, Сергей Сергеевич
 27.02.1849 — 07.11.1853 — генерал-майор (с 03.04.1849 генерал-лейтенант) Скобельцын, Николай Николаевич
 07.11.1853 — 02.11.1854 — генерал-лейтенант Белявский, Константин Яковлевич
14.12.1854 — 16.08.1856 — генерал-лейтенант князь Гагарин, Александр Иванович
 16.08.1856 — 12.01.1861 — генерал-майор (с 30.08.1857 генерал-лейтенант) князь Багратион-Мухранский, Иван Константинович
 12.01.1861 — 23.06.1863 — генерал-лейтенант Линевич, Николай Петрович (старший)
 23.06.1863 — 29.04.1868 — генерал-майор (с 30.08.1863 генерал-лейтенант) Марк, Михаил Эммануилович
 хх.хх.1868 — после 01.01.1876 — генерал-майор (c 30.08.1870 генерал-лейтенант) Карцов, Павел Петрович
 хх.хх.1876 — 27.03.1876 — генерал-лейтенант Набель, Владимир Андреевич (Генрихович)
 20.04.1876 — 13.10.1885 — генерал-майор (с 30.08.1876 генерал-лейтенант) Нарбут, Александр Николаевич
 22.10.1885 — 19.10.1886 — генерал-майор (с 30.08.1886 генерал-лейтенант) Мальм, Вильгельм Иванович
 27.10.1886 — 03.11.1893 — генерал-лейтенант Столетов, Николай Григорьевич
 22.11.1893 — 03.10.1899 — генерал-лейтенант Шкуринский, Семён Афанасьевич
 20.10.1899 — 16.06.1901 — генерал-лейтенант Агапеев, Пётр Еремеевич
 04.07.1901 — 09.07.1906 — генерал-майор (с 06.12.1901 генерал-лейтенант) Смирнов, Владимир Васильевич
 01.07.1906 — 19.04.1907 — генерал-лейтенант Чурин, Алексей Евграфович
 14.05.1907 — 21.02.1908 — генерал-лейтенант Шкинский, Яков Фёдорович
 17.06.1908 — 02.09.1914 — генерал-лейтенант Баланин, Дмитрий Васильевич
 16.09.1914 — 18.04.1917 — генерал-лейтенант Папенгут, Павел Оскарович
 08.05.1917 — хх.хх.хххх — генерал-майор Белолипецкий, Валериан Ерофеевич

Начальники штаба дивизии 
Должность начальника штаба дивизии введена 1 января 1857 года

 01.01.1857 — 08.02.1857 — подполковник Вивьен-Шатобрен, Иосиф Иосифович
хх.хх.1857 — 08.08.1857 — подполковник Ермолинский, Дмитрий Агафонович
 12.12.1857 — 1861/1862 — подполковник (с 30.08.1861 полковник) Краевский, Фёдор Иванович
 1861/1862 — 29.01.1863 — полковник Шульц, Лев Петрович
 29.01.1863 — хх.хх.1863 — подполковник Вишневский, Александр Павлович
хх.хх.1863 — хх.хх.1864 — подполковник Андреев, Ипполит Иванович
 хх.хх.1864 — хх.хх.1865 — полковник Гейнс, Александр Константинович
 25.05.1867 — 14.03.1870 — подполковник (с 31.03.1868 полковник) Шульгин, Михаил Михайлович
 ранее 23.05.1870 — 25.09.1874 — полковник Нарбут, Василий Фёдорович
 19.10.1874 — хх.хх.1878 — полковник Михеев, Александр Дмитриевич
 15.11.1878 — 18.03.1885 — полковник Кирсанов, Николай Ефимович
 06.11.1888 — 23.03.1892 — полковник Яковлев, Пётр Петрович
 26.03.1892 — 05.02.1898 — полковник Гусаков, Епифаний Арсеньевич
 02.04.1898 — 05.06.1901 — полковник Рещиков, Николай Петрович
 23.06.1901 — 21.02.1905 — подполковник (с 14.04.1902 полковник) Матвеев, Михаил Львович
 07.04.1905 — 04.04.1908 — подполковник (c 06.12.1907 полковник) Сегеркранц, Владимир Карлович
 07.04.1908 — 28.09.1913 — подполковник (с 13.04.1908 полковник) Воронецкий, Владимир Владимирович
 28.09.1913 — 15.04.1915 — полковник Сытин, Иван Павлович
 06.08.1915 — 05.01.1916 — и. д. полковник Гейдеман, Константин Иванович
 05.01.1916 — 24.05.1916 — генерал-майор Пороховщиков, Александр Сергеевич
 1917-03.1918 — и. д. капитан Дыдоров, Климент Иванович

Командиры 1-й бригады 
В период с 28 марта 1857 года по 30 августа 1873 года должности бригадных командиров были упразднены

 17.04.1822 — 1826 — генерал-майор Таубе, Максим Максимович
 28.11.1835 — 13.12.1840 — генерал-майор Бутовский, Пётр Петрович
 13.12.1840 — 21.04.1845 — генерал-майор Воронец, Яков Владимирович
 21.04.1845 — 08.06.1846 — генерал-майор Ермолов, Сергей Николаевич
13.02.1856 — 28.03.1857 — генерал-майор Дрейер, Николай Николаевич
 30.08.1873 — 03.08.1877 — генерал-майор Жуков, Даниил Ефимович
03.08.1877 — хх.хх.1885 — генерал-майор Хрущов, Аркадий Александрович
 20.04.1885 — 02.08.1892 — генерал-майор Медем, Карл Карлович
 26.02.1894 — 30.01.1901 — генерал-майор Мендт, Эдуард Эдуардович
 07.02.1901 — 07.11.1907 — генерал-майор Муфель, Владимир Николаевич
 12.11.1907 — 23.06.1914 — генерал-майор Ромашев, Андрей Васильевич
 23.06.1914 — 11.12.1916 — генерал-майор Михайлов, Михаил Пантелеймонович

Командиры 2-й бригады 
 31.05.1837 — 21.12.1847 — генерал-майор Загорский, Иван Иванович
 17.03.1851 — 16.09.1854 — генерал-майор фон Лейн, Карл Фёдорович
 08.04.1856 — хх.хх.1857 — генерал-майор Неелов, Павел Евгеньевич
 30.08.1873 — хх.хх.1879 — генерал-майор Донауров, Алексей Петрович
 01.08.1879 — 21.03.1888 — генерал-майор Фельдман, Иоганн-Николай Александрович
 21.03.1888 — 14.03.1896 — генерал-майор Ларионов, Дмитрий Иванович
 14.03.1896 — 23.02.1897 — генерал-майор князь Кильдишев, Павел Андреевич
 11.03.1897 — 11.03.1900 — генерал-майор Свечин, Андрей Михайлович
 04.04.1900 — 16.09.1902 — генерал-майор Быков, Александр Николаевич
 06.11.1902 — 02.09.1904 — генерал-майор Пельцер, Иван Карлович
 15.09.1904 — 08.10.1908 — генерал-майор Реми, Александр Александрович
 27.10.1908 — 23.07.1911 — генерал-майор Плешков, Фёдор Емельянович
 23.07.1911 — 21.02.1915 — генерал-майор Михелис, Евгений Михайлович

Помощники начальника дивизии 
В период с 28 марта 1857 года по 30 августа 1873 года помощники начальника дивизии фактически являлись бригадными командирами

 28.03.1857 — 12.01.1861 — генерал-майор (с 28.01.1860 генерал-лейтенант) Линевич, Николай Петрович (старший)
 до 26.03.1862 — хх.хх.1866 — генерал-майор Сафонов, Павел Васильевич
 хх.хх.1867 — после 08.02.1869 — генерал-майор Вуяхевич, Алексей Авимович
 хх.хх.1869 — хх.хх.1870 — генерал-майор Черкесов, Антонин Антонович
 хх.хх.1870 — 30.08.1873 — генерал-майор Жуков, Даниил Ефимович

Командиры 18-й артиллерийской бригады 
Номер в наименовании артиллерийской бригады изменялся параллельно с номером пехотной дивизии, к которой бригада была приписана.
 23.08.1806 — 14.02.1811 — полковник (с 16.03.1808 генерал-майор) Игнатьев, Гавриил Александрович
 14.02.1811 — 02.05.1816 — полковник Вербовский, Платон Васильевич
 02.05.1816 — 06.04.1819 — полковник Магденко, Михаил Семёнович
 02.06.1819 — 30.01.1820 — подполковник (с 15.09.1819 полковник) Зенич, Иван Григорьевич
 30.01.1820 — 15.01.1828 — полковник Волевач, Яков Иванович
 15.01.1828 — 19.05.1832 — подполковник (с 24.04.1828 полковник) Сахновский, Степан Яковлевич
 хх.хх.хххх — 27.03.1835 — полковник Владыкин, Константин Иванович
 05.04.1835 — 08.11.1844 — подполковник (с 06.12.1836 полковник) Клибер, Егор Андреевич
 08.11.1844 — 20.11.1853 — полковник (с 06.12.1851 генерал-майор) Яфимович, Владимир Матвеевич 
20.11.1853 — 12.05.1855 — полковник (с 02.02.1855 генерал-майор) Назимов, Сергей Иванович
 12.05.1855 — после 25.05.1861 — генерал-майор Загорянский, Пётр Никифорович
 08.11.1861 — хх.хх.1866 — полковник Матисон, Эдуард Владимирович
 хх.хх.1866 — после 08.02.1869 — полковник Вонсяцкий, Феофилакт Иванович
 хх.хх.1870 — 12.07.1878 — полковник (с 30.08.1875 генерал-майор) Богданов, Николай Павлович
 12.07.1878 — хх.хх.1887 — полковник (с 19.02.1881 генерал-майор) Липовский, Николай Павлович
 06.12.1887 — 18.06.1894 — генерал-майор Терейковский, Александр Алексеевич
 21.06.1894 — 01.01.1898 — генерал-майор Якубович, Михаил Андреевич
 01.01.1898 — 05.12.1900 — генерал-майор Девель, Георгий Фёдорович
 09.12.1900 — 13.12.1903 — полковник (с 06.12.1901 генерал-майор) Палицын, Николай Фёдорович
 05.01.1904 — 18.02.1904 — генерал-майор Мрозовский, Иосиф Иванович
 03.03.1904 — 21.03.1908 — генерал-майор Мусселиус, Андрей Робертович
 21.03.1908 — 25.07.1910 — генерал-майор Янушев, Василий Минович
 25.07.1910 — до 28.03.1912 — генерал-майор Жабыко, Виктор Кириллович
 28.03.1912 — 03.07.1915 — генерал-майор Кучин, Дмитрий Александрович
 08.07.1915 — 28.04.1917 — полковник (с 02.02.1916 генерал-майор) Берг, Михаил Леонтьевич
28.04.1917 — хх.хх.хххх — командующий полковник Ленчевский, Николай Константинович

Упоминания в литературе 
 Дивизия упомянута (под присвоенным ей на тот момент 15-м номером) в пьесе «Горе от ума» А. С. Грибоедова как место службы полковника Скалозуба:

Бывает, моего счастливее везёт.
У нас в пятнадцатой дивизии, не дале,
Об нашем хоть сказать бригадном генерале.

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1806 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году